Krage steht für:

 ein Bauteil, siehe Konsole (Bauwesen)
 ein Adelsgeschlecht, siehe Krage (Adelsgeschlecht)

Krage ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Julius Krage (1648–1703), fürstlich-braunschweig-lüneburgischer Generalmajor
 Florian Krage (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Georg Krage (1846–1927), deutscher Schulleiter
 Hans-Georg Krage (1928–2005), deutscher Motorbootrennfahrer
 Heinrich Krage (um 1570–1630), deutscher Domherr
 Nikolaus Krage (um 1500–1559), evangelischer Theologe und der Reformator von Minden
 Peer Krage (* 1968), deutscher Motorbootrennfahrer

Siehe auch:

 Kragen
 Grage
 Graage